Sammakkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sammakkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,62, long 26,65), 
 Sammakkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,72, long 26,90), 
 Sammakkosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Sammakkosaari (ö i Kajanaland, Kajana), 
 Sammakkosaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Sammakkosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,91, long 26,40), 
 Sammakkosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Sammakkosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Sammakkosaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Sammakkosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu), 
 Sammakkosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Sammakkosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 

Robotskapade Finlandförgreningar